Pfarrkirche Sulzberg steht für folgende Kirchengebäude:

 Pfarrkirche Sulzberg (Vorarlberg) in der Gemeinde Sulzberg, Vorarlberg
 Pfarrkirche Sulzberg-Thal in der Ortschaft Thal, Gemeinde Sulzberg, Vorarlberg